Деньги — универсальный эквивалент стоимости товаров и услуг, и их производные:

 Денежный суррогат
 Квазиденьги (или денежная масса).
 Фиатные деньги
 Товарные деньги
 Виртуальные деньги
 Карманные деньги
 Кредитные деньги
 Наличные деньги
 Безналичные деньги
 Ритуальные деньги
 Одесские деньги
 Электронные деньги
 Юмористические деньги
 Международные деньги
 Резервные деньги
 Государственные деньги
 Местные деньги
 Локальные деньги
 Комплементарные деньги
 Муниципальные деньги
 Альтернативные деньги
 Частные деньги
 Деньга
 Денежная база
 Денежный агрегат
 Психология денег
 Стоимость денег во времени
 Отмирание денег
 Отмывание денег
 Теория денег

Названия

Кинематограф 

 Деньги (фильм)
 Деньги (телесериал)
 Деньги, деньги, ещё деньги (фильм)
 Деньги на двоих
 Бешеные деньги (фильм, 1981)
 Бешеные деньги (фильм, 1987)
 Вердикт за деньги (фильм)
 Хватай деньги и беги
 Грязные мокрые деньги
 За любовь или деньги (фильм)
 Карманные деньги (фильм, 1994)
 Карты, деньги, два ствола
 Карты, деньги… (телесериал)
 Кровавые деньги, или История Клинтона и Надин (фильм)
 Лёгкие деньги (фильм, 1983)
 Наш конёк — большие деньги (фильм)
 Прожигатели денег (фильм)
 Русские деньги
 Цвет денег (фильм)
 Чужие деньги (фильм, 1978)
 Чужие деньги (фильм, 1991)
 Деньги (телесериал, 2016)

Театр 
 Власть денег — пьеса Октава Мирбо.

Компьютерные игры 
 Герои войны и денег — российская фэнтезийная браузерная игра.

Разное 

 Деньги не пахнут — древнеримское крылатое выражение.
 Делай деньги — американское крылатое выражение.
 Датские деньги — земельный налог в средневековой Англии (911—1194 гг.).
 Щитовые деньги — земельный налог в средневековой Англии (1156—1340 гг.).
 Операция «Карманные деньги» — операция США по минированию территориальных вод Северного Вьетнама.
 Покупательная сила денег — книга Ирвинга Фишера.
 Ценность денег в Элладе — стоимость различных товаров, услуг и прочего в Древней Греции.
 Яндекс.Деньги — электронная платежная система.
 «Деньги» — песня 2011 года певицы Земфиры.
 Деньги (журнал)
 Власть денег (журнал)

См. также